IRGC ist ein englisches Akronym und bezeichnet:

 den Internationalen Risikorat (International Risk Governance Council)
 die Iranische Revolutionsgarde (Islamic Revolution Guard Corps)

IRGC